Schenefeld – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Amt Schenefeld – związek gmin w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Schenefeld – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Zobacz też 
 Schönefeld (ujednoznacznienie)